

Est 
 Est, az este kifejezés rövidebb formája.
 Est, ingyenes programújság Magyarországon

EST 
 EST: Eastern Standard Time – három különböző időzóna is ezt a rövidítést használja
 az Ausztráliai Keleti Parti Időzóna UTC+10-et használ
 a Brazíliai Keleti parti idő UTC-3 óra
 az Észak-Amerikai Keleti Parti Idő UTC-5 óra
 Európai Nyári Időszámítás, angolul European Summer Time rövidítése

Az Est 
 Az Est, 1910-ben alapított napilap
 Az Est kolozsvári napilap, 1925–1927